Stati Uniti d'America
 Conewago – township della Contea di Adams, Pennsylvania
 Conewago – township della Contea di Dauphin, Pennsylvania 
 Conewago – township della  Contea di York, Pennsylvania